Borderline (englisch für „Grenzlinie“) bezeichnet:
 Borderline-Persönlichkeitsstörung (auch Borderline-Syndrom), psychische Störung
 eine Ausprägung der Lepra, siehe Lepra#Borderline-Lepra
 Borderline-Tumor, Tumor mit unklarer Dignität
 The Borderline, Nachtclub in London
 Borderline (Lied), Lied von Madonna
 Borderline (Madeline-Juno-Lied), Lied von Madeline Juno
 Borderline, Videomagazin des Medienprojekts Wuppertal
 Borderline-europe, Menschenrechte ohne Grenzen e. V.

Borderline oder Border Line ist der Name folgender Filme:
 Borderline (1930), britisches Filmdrama von Kenneth MacPherson aus dem Jahr 1930
 Borderline (1950), US-amerikanischer Kriminalfilm von William A. Seiter aus dem Jahr 1950
 Borderline, Originaltitel des US-amerikanischen Films Der Grenzwolf von Jerrold Freedman aus dem Jahr 1980
 Borderline (1988), Österreichischer Film von Houchang Allahyari, mit Michael Lakner in der Hauptrolle und Autor der Filmmusik
 Border Line (1992), französischer Film von Danièle Dubroux aus dem Jahr 1992
 Borderline (1993), griechisches Filmdrama von Panos Karkanevatos
 Borderline (1995), US-amerikanischer Pornofilm von Paul Thomas aus dem Jahr 1995
 Borderline – Unter Mordverdacht, US-amerikanisch-südafrikanisch-deutscher Thriller von Evelyn Purcell aus dem Jahr 2002
 Border Line (2002), japanischer Film von Sang-il Lee aus dem Jahr 2002
 Border Line (2010), italienischer Thriller von Roberto Lippolis aus dem Jahr 2010
 Borderline (2011), französischer Film von Alexandre Coffre
 Borderline – Kikis Story, kanadischer Spielfilm von Lyne Charlebois aus dem Jahr 2008

Siehe auch: